Balongsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balongsari, Jawa Barat, by, 
 Balongsari, Surabaya, by, 
 Balongsari, Gedeg, by, 
 Balongsari, Magersari, by, 
 Balongsari, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar